Шамин, Николай:

 Шамин, Николай Алексеевич (1903—1973) — советский инженер-металлург, учёный, дважды лауреат Сталинской премии.
 Шамин, Николай Андреевич (1862—1933) — общественный деятель, гласный Московской городской думы.
 Шамин, Николай Николаевич (1886—1966) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.